Cardiff City FC (celým názvem: Cardiff City Football Club; velšsky: Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd) je velšský fotbalový klub, který sídlí ve městě Cardiff v ceremoniálním hrabství South Glamorgan. Založen byl v roce 1899 pod názvem Riverside AFC. Od sezóny 2019/20 působí v EFL Championship (druhá nejvyšší soutěž v Anglii). Dva největší úspěchy v anglických soutěžích pochází z roku 1927, kdy klub získal FA Cup a poté i Charity Shield. Dále je 22násobným vítězem velšského národního poháru (poslední triumf v sezóně 1992/93).

Své domácí zápasy hraje na Cardiff City Stadium s kapacitou 28 018 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1899 – Riverside AFC (Riverside Association Football Club)
 1908 – Cardiff City FC (Cardiff City Football Club)

Získané trofeje

Anglie 

 FA Cup ( 1× )
 1926/27
 Community Shield ( 1× )
 1927

Wales 

 Welsh Cup ( 22× )
 1911/12, 1919/20, 1921/22, 1922/23, 1926/27, 1927/28, 1929/30, 1955/56, 1958/59, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1987/88, 1991/92, 1992/93
 FAW Premier Cup ( 1× )
 2002/03

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1910–1913: Southern Football League (Division Two)
 1913–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1921: Football League Second Division
 1921–1929: Football League First Division
 1929–1931: Football League Second Division
 1931–1947: Football League Third Division South
 1947–1952: Football League Second Division
 1952–1957: Football League First Division
 1957–1960: Football League Second Division
 1960–1962: Football League First Division
 1962–1975: Football League Second Division
 1975–1976: Football League Third Division
 1976–1982: Football League Second Division
 1982–1983: Football League Third Division
 1983–1985: Football League Second Division
 1985–1986: Football League Third Division
 1986–1988: Football League Fourth Division
 1988–1990: Football League Third Division
 1990–1992: Football League Fourth Division
 1992–1993: Football League Third Division
 1993–1995: Football League Second Division
 1995–1999: Football League Third Division
 1999–2000: Football League Second Division
 2000–2001: Football League Third Division
 2001–2003: Football League Second Division
 2003–2004: Football League First Division
 2004–2013: Football League Championship
 2013–2014: Premier League
 2014–2016: Football League Championship
 2016–2018: English Football League Championship
 2018–2019: Premier League
 2019– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
   

Velšské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1899
Sport v Cardiffu